11-й чемпионат Европы по баскетболу — проходил в турецком Стамбуле с 21 по 31 мая 1959 года на открытом стадионе «Инёню». В чемпионате  приняли участие 17 команд. На предварительном этапе все команды были разделены на 4 группы, по 2 лучшие команды из каждой группы выходили в полуфинальный групповой турнир, а 9 неудачников в 2-х групповых квалификационных турнирах разыгрывали места с 9 по 17. В 2-х полуфинальных группах по 2-е лучшие команды составили финальную группу, а 4 неудачника полуфинальной стадии разыграли в групповом турнире места с 5 по 8-е. Чемпионом Европы в 5-й раз стала сборная СССР, выигравшая финальный групповой турнир. Самым полезным игроком турнира был признан игрок сборной СССР Виктор Зубков.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Квалификационный раунд 1 (9-17-е места)

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Квалификационный раунд 2

Группа 1 (9-11-е места)

Группа 2 (12-14-е места)

Группа 3 (15-17-е места)

Полуфинальный раунд

Группа 1

Группа 2

Финальный раунд

Группа 1 (1-4-е места)

Группа 2 (5-8-е места)

Итоговое положение

Составы команд 
1. СССР: Янис Круминьш, Геннадий Вольнов, Майгонис Валдманис, Валдис Муйжниекс, Виктор Зубков, Аркадий Бочкарёв, Юрий Корнеев, Гурам Минашвили, Александр Петров, Михаил Семёнов, Владимир Торбан, Михаил Студенецкий (Тренер: Степан Спандарян)

2. Чехословакия: , , , , , , Ярослав Крживый, , , , ,  (Тренер: Густав Херрманн)

3. Франция: , , , , , , , , , Мишель Рат, Люсьен Седа,  (Тренер: Робер Бюнель)

Примечания

Ссылки 
 FIBA Europe EuroBasket 1959

 
1959 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1959 году
Международные спортивные соревнования в Стамбуле